Ben van Gelder (voetballer), Nederlands voetballer (1918-2003)
 Ben van Gelder (musicus), Nederlands saxofonist